Kolašin kan syfta på:

Geografi

Montenegro 

 Opština Kolašin, kommun, 
 Kolašin (kommunhuvudort i Montenegro), Opština Kolašin, 

Robotskapade Montenegroförgreningar